Crotchiella é um gênero monotípico de cerambicídeo da tribo Achrysonini, com distribuição nos restrita aos Açores.

Espécie
 Crotchiella brachyptera Israelson, 1985

Crotchiella
Gêneros monotípicos de cerambicídeos